Ripe ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Jules Jordan Video. Regisseure der Filme ist Manuel Ferrara. Sie ist dem Genre Gonzo zuzuordnen. In der Reihe sind überwiegen junge Darstellerinnen zu sehen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, und damit „reif“ (englisch: ripe) sind.

Von 2016 bis 2020 sind zehn Folgen der Filmreihe  erschienen. Sie wurde 2020 mit dem AVN Award in der Kategorie Best Ingénue Series Or Channel ausgezeichnet.

Darsteller 
 Ripe 1 (2016): Alex Grey, Manuel Ferrara, Kimmy Granger, Melissa Moore, Bobbi Dylan
 Ripe 2 (2016): Manuel Ferrara, Gina Valentina, Tiffany Watson, Nina North, Sydney Cole
 Ripe 3 (2017): Manuel Ferrara, Adria Rae, Gina Valentina, Kylie Page, Cadey Mercury
 Ripe 4 (2017): Manuel Ferrara, Haley Reed, Jill Kassidy, Anya Olsen, Riley Star
 Ripe 5 (2018): Manuel Ferrara, Nia Nacci, Khloe Kapri, Lily Rader, Sadie Blake
 Ripe 6 (2018): Manuel Ferrara, Paige Owens, Aria Lee, Izzy Lush, Hannah Hawthorne
 Ripe 7 (2019): Gianna Dior, Manuel Ferrara, Autumn Falls, Adria Rae, Alex Blake
 Ripe 8 (2018): Manuel Ferrara, Vanna Bardot, Riley Star, Allie Nicole, Natalie Porkman
 Ripe 9 (2018): Manuel Ferrara, Scarlit Scandal, Dixie Lynn, Liv Wild, Megan Marx
 Ripe 10 (2020): Winter Jade, Lilly Bell, Gizelle Blanco, Mila Monet

Auszeichnungen 
 2020: AVN Award – Best Ingénue Series Or Channel 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film